Турское — топоним в странах бывшего СССР:

 Турское — деревня в Брестской области Белоруссии;
 Турское — озеро в Архангельской области России;
 Турское — озеро в Волынской области Украины.